Bugia (Argélia)
 Bugia (província)
 Bugia (distrito)